Накаоме () — город и муниципалитет в южной части Гондураса, административный центр департамента Валье.

История 
Накаоме был основан в 1535 году; получил статус города в 1845 году. В переводе с астекских языков название города можно перевести как «союз двух наций»: Naca означает союз и Ome — две. Это название для данной местности появилось ещё задолго до прихода испанцев и собственно основания города.

Географическое положение 
Расположен в южной части департамента, на берегу реки Накаоме, недалеко от побережья Тихого океана. Абсолютная высота — 28 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 496,2 км².

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 18 718 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Источники 
 Banegas, Ramon. «Historia de Nacaome». Banco Central de Honduras. Agosto 1996.

Города Гондураса